Bluluk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bluluk, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Bluluk, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar